Le championnat d'Irak de football (en irakien Dawri Al Nokhba, دوري النخبة العراقي) a été créé en 1974.

Histoire

Palmarès

Lien externe 
  Palmarès complet du championnat d'Irak sur le site RSSSF.com

Football Irak championnat
Irak